Cinema
Os Dez Mandamentos (filme de 1923), produção muda de Cecil B. DeMille (título original The Ten Commandments)
Os Dez Mandamentos (filme de 1956), com Charlton Heston e Yul Brinner (título original The Ten Commandments)
The Ten Commandments (filme de 2007), animação por computador

Música
The Ten Commandments (álbum), da banda Malevolent Creation
Ten Commandments, coletânea de Ozzy Osbourne